SSCR, sigle composé des quatre lettres S, S, C et R, peut faire référence à :

 Service des Secours de la Croix-Rouge, le réseau des unités de secouristes volontaires de la Croix-Rouge de Belgique, Communauté Francophone.

Homonymie d'acronyme